Сапоне — топоним.

 Сапоне — коммуна во Франции.
 Сапоне — департамент в Буркина-Фасо.
 Сапоне — город в Буркина-Фасо, столица одноименного департамента.